Barbara Heslop – immunologa neozelandese
 Brian Heslop – ex calciatore inglese, difensore centrale e terzino
 Desiree Heslop – cantante britannica, meglio nota come Princess
 Jack Heslop-Harrison – militare e botanico britannico
 Nigel Heslop – ex rugbista a 15 britannico